Anais lub Anaïs – prowansalska i katalońska forma imienia Anna
 Anais (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Anais (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Anaïs – pseudonim muzyczny francuskiej piosenkarki Anaïs Croze